CIGB ist die Abkürzung für
Commission Internationale des Grands barrages, siehe Internationale Kommission für große Talsperren 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (Kuba)

Abkürzung